Słudwia bezeichnet:
 Słudwia (Bzura), ein 44 Kilometer langer Zufluss der Bzura in Polen
 Słudwia (Płoty), ein Dorf (dt. Karolinenhof) der Gmina Płoty in der Woiwodschaft Westpommern in Polen